Департамент Хенераль-Табоада  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Территория — 6040 км². Население — 38105 человек. Плотность населения — 6,30 чел./км².

Административный центр — Аньятуя.

География 
Департамент расположен на востоке провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Хуан-Фелипе-Ибарра
на востоке — с провинцией Санта-Фе
на юге — с департаментом Бельграно
на западе — с департаментом Авельянеда

Административное деление
Департамент включает 5 муниципалитетов:
Аньятуя
Лос-Хурьес
Аверьяс
Эстасьон-Таканьитас
Томас-Юнг

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сантьяго-дель-Эстеро